Оболонський район — район у місті Києві
 Оболонський район — колишній район Полтавської області